Masuku bezeichnet:
 Vorläufer der Stadt Franceville in Gabun

Masuku ist der Familienname folgender Personen:
 Fannie Masuku (* 1971), eswatinischer Fußballspieler
 Menzi Masuku (* 1993), südafrikanischer Fußballspieler
 Mike Masuku (* 1980), simbabwischer Fußballspieler
 Nqobizitha Masuku (* 1993), simbabwischer Fußballspieler
 Themba Masuku (* 1950), eswatinischer Politiker, Premierminister von Eswatini